Platz der Göttinger Sieben steht für

 Platz der Göttinger Sieben (Göttingen), Platz um die Gebäude der Georg-August-Universität Göttingen
 Platz der Göttinger Sieben (Hannover), Vorplatz des Niedersächsischen Landtags im Welfenschloss in Hannover